2 miejscowości w Polsce: 
 Borzykowa – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Żytno 
 Borzykowa – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Chmielnik